

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kory“ beginnt.

Kory 



Koryb 
 Korybutiak, Kazimierz (* 1927), polnischer Pianist und Musikpädagoge

Koryc 
 Korycki, Waldemar (* 1946), polnischer Sprinter

Koryn 
 Korynt, Roman (1929–2018), polnischer Fußballspieler

Koryt 
 Korytárová, Hana (* 1990), slowakische Fußballspielerin
 Korytowski, Manfred (1936–1999), deutscher Filmproduzent
 Korytzewa, Marija (* 1985), ukrainische Tennisspielerin

Koryz 
 Koryzis, Alexandros (1885–1941), griechischer Politiker und kurzzeitig Ministerpräsident seines Landes